Нао Хібіно була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Крістина Плішкова, 3–6, 6–2, 3–6.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Катерина Козлова
|RD1-score1-1=62
|RD1-score1-2=0
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Крістина Плішкова
|RD1-score2-1=77
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3=  Нао Хібіно
|RD1-score3-1=6|RD1-score3-2=6|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=9
|RD1-team4= Деніса Аллертова
|RD1-score4-1=2
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=
|RD2-team1= Крістина Плішкова|RD2-score1-1=6|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=6|RD2-seed2=4
|RD2-team2=  Нао Хібіно
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=6|RD2-score2-3=3
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Сопія Шапатава

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2016